Tess kan avse

 Tess (namn) – ett kvinnligt förnamn som bärs av 765 kvinnor, varav 571 har det som tilltalsnamn (scb.se, Mars 2012)
 Tess Gaerthé – en nederländsk artist
 Tess Mattisson – en sångerska i La Cream
 Tess (film) – en film av Roman Polanski (1979)
 Tess - en låt av Peter LeMarc (1995)
 Tess av d'Urberville – roman av Thomas Hardy (1891)
 Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) - ett rymdteleskop

Geografi

Mongoliet 

 Tes-Khem, vattendrag,

Tjeckien 

 Divoká Desná, vattendrag, Olomouc, 
 Desná (vattendrag i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Mongolietförgreningar